Косма́ — канонічна форма імені Кузьма.

Прізвище 

 Владимир Косма ( 1940) — французький музикант румунського походження.
 Єлена-Лумініцька Косма (вроджена Раду;  1972) — румунська шахістка, гросмейстер серед жінок.
 Жозеф Косма (1905—1969) — французький композитор.
 Марсель Косма (1910—2010) — французький спортсмен (академічне веслування), бронзовий призер Олімпійських ігор 1936.

Топонім 
 Косма — річка в Республіці Комі.

Див. також 
 Кузьма
 Козма (значення)
 Козьма